

Sigle 
 Original anime video – anime pubblicato direttamente per il mercato home video

Codici 
 oav – codice ISO 639-3 della lingua avarica antica

Altro 
 ÖAV – Österreichischer Alpenverein